L'unité urbaine de Méry-sur-Oise est une unité urbaine française centrée sur la commune de Méry-sur-Oise.

Commune de l'unité urbaine

Notes et références 

Unité urbaine dans le Val-d'Oise